Résultats détaillés de l'édition 1986 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Tchécoslovaque Ivan Lendl chez les hommes et par l'Américaine Chris Evert chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Ivan Lendl récupère le titre qu'il avait perdu l'année précédente face à Mats Wilander. Battant en finale le Suédois Mikael Pernfors, il célèbre sa deuxième victoire dans le simple messieurs à Roland-Garros.

Chris Evert, pour sa part, s'impose pour la septième (et dernière) fois dans le tournoi féminin. Elle détient ainsi le record de victoire en simple aux Internationaux de France. Son adversaire malheureuse en finale est sa rivale et compatriote Martina Navrátilová, battue en trois manches. Au terme d'un match très serré, l'ancienne gagnante du tournoi Hana Mandlíková écarte la jeune allemande Steffi Graf, qui venait de remporter quatre tournois consécutifs sur terre battue, écartant toutes les meilleures joueuses du monde (Evert et Mandlíková à Hilton Head, Claudia Kohde-Kilsch à Amelia Island, Gabriela Sabatini à Indianapolis, puis Navrátilová à Berlin).

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Argentin Guillermo Vilas.
 Le Prix Orange est décerné à l'Américaine Martina Navrátilová.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1986 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1986
France
France
Tennis en France en 1986
Tennis en mai 1986
Tennis en juin 1986